Dotter steht für:
 Dotter, Bestandteil des Eis
 ein anderes Wort für den Leindotter
 Dotter (Sängerin), die schwedische Singer-Songwriterin Johanna Jansson

Dotter ist der Familienname von:
 Carl Dotter (1885–1954) deutscher Heimat- und mainfränkischer Mundartdichter
 Charles Dotter (1920–1984) US-amerikanischer Radiologe, der 1964 zum ersten Mal eine Gefäßverengung mit einem Katheter behandelte („dottern“)
 Egidius Dotter (1783–1868), sächsischer Wanduhrenfabrikant
 Hans Erich Dotter (1920–2012), Darmstädter Unternehmer, Gründer von Goldwell, s. a. Dotter-Stiftung

-dotter steht für:
 eine Namensendung und Teil eines Patronyms, siehe Patronym #Schweden